Натуральне число 107
 107 рік до нашої ери
 107 рік нашої ери